Siegesaltar steht für:

 Siegesaltar (neue religiöse Bewegung), im Jahr 1981 in Südkorea entstandene religiöse Bewegung
 Augsburger Siegesaltar, römischer Weihealtar in Augsburg, Bayern